Wolf Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Wolf Island (McIntosh County, Georgia)
 Wolf Island (Ware County, Georgia)
 Wolf Island (Maine), Aroostook County
 Wolf Island (Minnesota), St. Louis County
 Wolf Island (Montana), Chouteau County
 Wolf Island (Ohio), Logan County
 Wolf Island (Tennessee), Hardin County
 Wolf Island (Wisconsin), Sawyer County

Siehe auch:
 Wolfe Island